Americanii albi (în engleză White American) este un termen generic utilizat oficial de Biroul Recensământului al Statelor Unite, Biroul de Management, Buget și alte agenții guvernamentale pentru a desemna cetățenii americani sau rezidenții străini, descendenți ai popoarelor indigene din Europa și Orientul Mijlociu. Americanii albi sunt majoritari în patruzeci și nouă de state din cincizeci, cu Hawaii ca excepție. Districtul Columbia, care nu este un stat, are, de asemenea, o minoritate albă (43%). Non-spaniolii albi sunt majoritari în patruzeci și șase state, cu excepția statelor Hawaii, New Mexico, California și Texas, după cum și în Districtul Columbia. Aceste patru state sunt denumite „majoritar-minoritare”.

Subcultură
Repartiția americanilor albi după principalele origini etnice este următoarea: germani americani (17,1%), irlandezi americani (12,0%), englezi americani (9,0%), italieni americani (5,9%), francezi americani (4,0%), polonezi americani (3,0%), scoțieni americani (1,9%), olandezi americani (1,6%), norvegieni americani (1,5%) și suedezi americani (1,4%), constituie 65% din populația „albă” a Statelor Unite. Alte etnii europene sunt românii, lituanienii, letonii, iugoslavii, bulgarii, grecii, ungurii, portughezii, cehii, slovacii, finlandezii, rușii, ucrainenii, armenii dar și australienii și neozeelandezii. Putem adăuga la această categorie și strămoșii spaniolilor, inclusiv Isleños din Louisiana și Hispanos din sud-vestul țării, majoritatea albilor spanioli sunt catalogați imediat ca fiind mexicani, portoricani și de origini cubaneze.

Potrivit datelor oferite de ACS din 2008, există 1.573.530 arabi americani, reprezentând 0,5% din populația americană. Cel mai mare subgrup sunt, libanezii americani cu 501.907, aproape o treime din populația arabilor americani. Peste un sfert dintre arabii americani au susținut că au două rânduri de strămoși, unii arabi, iar ceilalți non-arabi. Asirienii au fost, de asemenea, pe lista recensământului din Statele Unite ca asirieni/caldeeni/sirieni.

Românii americani potrivit recensământului din 2000, erau 367.310 de americani au indicat ca primul lor strămoș este român, în timp ce 462.526 de persoane declară că au mai mulți strămoși români. Potrivit American FactFinder, în 2009 în Statele Unite erau 518.653 de români americani, preponderent în Illinois, California, Michigan, Florida, New York și Ohio.

Demografie

Datele recensământelor (1790–2010)

Populația după stat (2000–2010)

Populația după stat (2010–2015)

Populația după regiuni (2010–15)

Vezi și

Referințe

Legături externe
 White population: 2000 census 
 Recensământul Statelor Unite ale Americii din 2010
 American FactFinder data
 US Census 2010

Americani albi
Rasa albă
Demografia Statelor Unite ale Americii